

Клієнтські форки 
Нижче наведені форки програмного клієнта  мережі Bitcoin, отримані від еталонного клієнта Bitcoin Core:

 Bitcoin XT 
 Bitcoin Classic
 Bitcoin Unlimited
 Bitcoin ABC

Монетні відокремлення 
Розділення мережі біткоїн, створене навмисно за допомогою жорстких вилок блочного шаблону, обмінюючись історією транзакцій з Bitcoin до певного часу та дати:
 Bitcoin Cash (Розділено на блоці 478559, 1 серпня 2017 року) 
 Bitcoin Gold (Розділено на блоці 491407, 24 жовтня 2017 року)
 Bitcoin Diamond (Розділено на блоці 495866, 24 листопада 2017 року)
 BitcoinX (Розділено на блоці 498888, 12 грудня 2017 року)
 Super Bitcoin (Розділено на блоці 498888, 12 грудня 2017 року)
 Bitcoin Top (Розділено на блоці 501118, 26 грудня 2017 року)
 Bitcoin God (Розділено на блоці 501 225, 27 грудня 2017 року)
 B2X (Розділено 28 грудня 2017, на блоці 501451) 
Bitcoin Post-Quantum (Розділено на блоці 555000, 23 грудня 2018 року)

Скасовані форки 
Сплановані розділення мережі, які були скасовані, перш ніж відбулися.
 SegWit2x

Інший 
 Bitcore

Примітки 

Криптовалюти
Біткоїн